Germar:
 Germar Rudolf
 Manfred „Manni“ Germar
 Ernst Friedrich Germar – niemiecki entomolog